Le mot Forth peut se référer:
 Au Forth, un des principaux fleuves d'Écosse.
 Au Firth of Forth, estuaire du précédent fleuve.
 Au village de Forth, en Écosse.
 Au Forth, un langage de programmation.
 À Forth, le quatrième album du groupe britannique The Verve.
 À la baronnie de Forth dans le comté de Carlow (Irlande)
 À la baronnie de Forth dans le comté de Wexford (Irlande).